Artifact — коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам вселенной Dota 2, разрабатывающаяся компанией Valve. Релиз игры для персональных компьютеров состоялся 28 ноября 2018 года и она уже доступна в Steam. Позже, в середине 2019, планировался выпуск игры на мобильные платформы iOS и Android, однако релиз так и не состоялся. Причиной тому стала заморозка игры.

30 марта 2020 года разработчики подтвердили, что игра будет перезапущена.

Разработка 
Игра была анонсирована 7 августа 2017 года во время турнира The International 2017, при этом никакой информации об игре предоставлено не было.

9 марта 2018 года на закрытой презентации были представлены первые подробности. У игры будет новая механика, и искусственный интеллект для помощи игрокам. Стало известно, что игра не будет free-to-play. Дата релиза для персональных компьютеров была намечена на вторую половину 2018 года, а мобильная версия для iOS и Android — на середину 2019. Игра должна была стать первым проектом на движке Source 2 выпущенном для мобильных устройств.

Бета-тестирование 
В закрытом (приватном) бета-тестировании приняли участие профессиональные игроки и комментаторы в Hearthstone, Гвинт, Magic: The Gathering и Dota 2.

Посетители The International 2018 и стенда Artifact на выставке PAX West получили копии Artifact и доступ в бета-тестирование, кроме того было выдано 40 000 ключей в закрытую бету в рамках программы Friends & Family. На тот момент точная дата тестирования была неизвестна, в официальном Твиттере шла речь об октябре. В итоге владельцы ключей с PAX West, The International 2018 и других источников получили доступ к бете за 10 дней до официального релиза — 19 ноября.

В сентябре компания Valve начала показывать публике карты. Это происходило как в официальном твиттере игры, так и на стримах и в социальных сетях доверенных создателей контента. Уже через 10 дней менеджер китайской киберспортивной организации Newbee на личном стриме запустил Artifact и показал не только несколько десятков карт, но и ранее неизвестный интерфейс игры. Вскоре организация уволила виновного.

Artifact стал доступен для предзаказа 10 ноября, тогда же появилась информация о минимальных системных требованиях игры. Предзаказавшие смогли начать загрузку игры за несколько часов до официального релиза.

С 10 по 11 ноября компания Valve в сотрудничестве с компанией Beyond The Summit провела ознакомительный турнир по Artifact. 128 приглашённых игроков боролись за призовой фонд в размере 10 000$. Соревнование прошло в формате драфта и использовало внутриигровую систему турниров. По данным сервиса SteamDB, в первый день за трансляцией турнира на Twitch следило до 65 000 человек, на второй игровой день пиковые значения упали до 25 000 зрителей.

Турнир выиграл шведский игрок в Magic: The Gathering Джоэль Ларссон. По итогам группового этапа, который проводился по швейцарской системе, Джоэль выиграл семь матчей из семи, в плей-офф игрок продолжил победную серию, выиграв три матча, включая финал, со счётом 2:0. Джоэль Ларссон заработал 4 000$, его соперник по финалу Mogwai получил 2 000$.

17 ноября спало действие NDA, все люди и студии с доступом к игре смогли стримить её и делиться мнением.

19 ноября начался этап закрытой беты для владельцев ключей с PAX West, TI8 и других источников.

Релиз игры 
Официальный релиз Artifact состоялся на ПК 28 ноября 2018 года. На следующий день после выхода игры, онлайн игроков Artifact в Steam достиг отметки в 60 746 человек, а за стримами на Twitch.tv наблюдало около 49 000 тысяч зрителей.

После выхода Artifact число игроков начало стремительно уменьшаться — через неделю после релиза, 5 декабря, онлайн игры упал до 28 477 человек, к концу месяца пиковое количество игроков Artifact составило уже 6800 пользователей.

Выпущенное в ночь с 13 на 14 декабря обновление «Зов Битвы» не смогло улучшить ситуацию. Несмотря на добавление колеса чата, улучшения внутриигрового события «Зов битвы», внесения изменений в систему турниров, а также множества исправлений ошибок, игроки по-прежнему уходили из игры.

Второе крупное обновление вышло 21 декабря. В игру были добавлены системы рейтинга и прогрессии, а также изменены показатели ряда героев и карт. Разработчики добавили еженедельный бонус, награды за стиль, а также за отвагу и умения, что ненадолго увеличило онлайн игроков до 11 600, но к концу месяца весь прогресс был утерян.

29 января 2019 года Valve выпустила последний геймплейный патч для Artifact 1.1, в котором были усилены 18 карт предметов и исправлены ошибки. Но уже 11 февраля количество игроков в Artifact опустилось до трёхзначного значения.

9 марта стало известно, что Ричард Гарфилд больше не работает над игрой. Об этом в комментарии сайту Artibuff.com рассказал сам Ричард, который уточнил, что команду также покинули два его коллеги.

28 марта разработчики Valve опубликовали запись «Artifact: на пути к лучшему будущему», где было рассказано, что вместо выпуска обновлений с исправлением ошибок, разработчики сосредоточатся на более радикальных мерах: пересмотрят дизайн, экономику, социальные аспекты игры и многое другое. По сути, это означало полный перезапуск игры.

Киберспортивная сцена 
Ещё до полноценного релиза игры, во время этапа закрытой беты, ряд киберспортивных организаций анонсировал подписание контрактов с игроками в Artifact.

21 июня 2018 года организация Virtus.pro анонсировала подписание контракта с Марией «harleen» Кобзарь, до этого игравшей в Hearthstone. 23 ноября того же года к составу организации также присоединились Naiman и DrHippi, ранее представлявшие Virtus.pro в Hearthstone.

10 ноября Hyped стал игроком Team Liquid.

17 ноября составы по Artifact открыли организации compLexity Gaming и beastcoast. В состав compLexity вошли 6 игроков, до этого выступавших в Heartshtone, Гвинт и Magic: The Gathering. Beastcoast подписали бывшего игрока и комментатора в Dota 2 Eosin.

18 ноября к Evil Geniuses присоединился Swim. В анонсе организации заявлялось не только о планах игрока на участие в турнирах по Artifact, но и на создание контента по игре.

Турниры 
29 ноября, после релиза игры, компания WePlay! анонсировала проведение турнира WePlay! Artifact Mighty Triad: Strength с призовым фондом в 10 000$. Участие приняли 32 приглашённых игрока, которые играли заранее созданными колодами (Constructed Mode). Турнир выиграл Hyped, заработавший за первое место 5 000$. Все игроки, прошедшие в плей-офф, получили приглашение на следующий турнир компании — WePlay! Artifact Mighty Triad: Agility. По данным сервиса Esports Charts, пиковое значение зрителей достигло показателя в 36 835 человек.

4 декабря был анонсирован турнир SeatStory Cup X от компании TakeTV. В отличие от WePlay! Artifact Mighty Triad: Strength, организаторы предусмотрели систему открытых квалификаций — два отборочных турнира для Европы, два для Северной Америки и две «квалификации последнего шанса», участие в которых могли принять игроки из любых регионов. Призовой фонд турнира составил 10 000$, формат проведения — Constructed Mode. Чемпионом соревнования стал Hyped, заработавший 4 000$.

В ночь с 29 на 30 декабря завершились квалификации к турниру WePlay! Artifact Mighty Triad: Agility. Сам турнир начался 15 января, его победителем стал россиянин MaggoGx, отобравшийся на него через открытые квалификации. В своём интервью игрок рассказал, что до этого играл в Гвинт на полупрофессиональном уровне: входил в число лучших игроков ладдера и «выиграл пару небольших турниров». Как победитель турнира, MaggoGx получил гарантированный ивнайт на следующее соревнование по Artifact от WePlay! — WePlay! Artifact Mighty Triad: Intelligence, но студия отложила проведения турнира из-за упавшей популярности игры — анонс турнира так и не состоялся.

После этого организаторы не проводили крупные турниры. Сообщество проводило небольшие соревнования, например серию турниров Artifact Championship Series или B3H, но они не имели больших призовых фондов и не поддерживались крупными студиями или Valve.

Artifact 2.0 
После почти года без официальных новостей, 20 марта 2020 года на официальном сайте игры появилась новость «В разработке». Разработчики рассказали, что начинают тестировать системы и инфраструктуру Artifact, а также призвали игроков ждать больше новостей после выхода Half-Life: Alyx.

30 марта разработчики подтвердили, что Artifact был переработан: изменён геймплей, игра упрощена для новичков, а также изменена модель монетизации. Как говорится в записи, бета будет новым приложением, и доступ к ней получат отдельные аккаунты. Точное время начала бета-тестирования Artifact 2.0 объявлено не было.

Через неделю, 6 апреля, в новой записи сотрудники Valve попросили игроков прислать свои идеи и пожелания об улучшении игры на специальный электронный адрес. Кроме того, были показаны новые карты со временными иллюстрациями — Мирана, Король-призрак, Липкий грявол, Малыш-морфлинг, Огр-швыряльщик и Овечий посох. В описании карт встретились механики, которых не было в Artifact 1.0 и Artifact 1.1: например, разложение.

Прекращение разработки Artifact 2.0 
5 марта 2021 Разработка  Artifact 2.0 была отменена. Оригинальная игра бесплатна и по прежнему доступна в Steam.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры 2018 года
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры на движке Source 2
Игры для Windows
Игры для Linux
Игры для macOS
Игры для Android
Игры для iOS
Симуляторы коллекционных карточных игр
Многопользовательские онлайн-игры
Многопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные Valve
Кроссплатформенные компьютерные игры